Claus Bo Larsen (Odense, 28 oktober 1965) is een voormalig Deens voetbalscheidsrechter. Hij was sinds 1994 actief in de Deense Superligaen. Larsen floot op 21 mei 1998 de finale van de strijd om de Deense beker tussen Brøndby IF en FC Kopenhagen (4-1). 

Tussen 1996 en 2010 stond hij op de FIFA-scheidsrechterlijst. Hij floot talloze wedstrijden in de Europa League (voordien UEFA Cup) en Champions League. In 2004 was hij actief op de Olympische Spelen in Athene.

Larsen beëindigde zijn internationale scheidsrechterscarrière op 8 december 2010 toen hij het duel AC Milan - Ajax (0-2) floot. Die wedstrijd was het debuut van Frank de Boer als hoofdcoach van Ajax.

Statistieken

Zie ook
Lijst van voetbalscheidsrechters

Deens voetbalscheidsrechter